Van Aken kan verwijzen naar:
Anthonis van Aken (ca. 1420-1478), schilder
Godschalk van Aken (voor 1050-na 1103), geestelijke, staatsman, dichter, componist
Goessen van Aken (ca. 1440-tussen 1495 en 1499), schilder
Hein van Aken (ca. 1250-tussen 1325 en 1330), dichter
Hiëronymus van Aken (1796-1860), burgemeester van Maastricht
Jan van Aken (schilder) (ca. 1380-1454), schilder
Jan van Aken (beeldhouwer) (ca. 1470-1537), beeldhouwer
Jan van Aken (1961), schrijver
Jheronimus van Aken (alias Jheronimus Bosch) (ca. 1450-1516), schilder
Joan van Aken (1942), hoogleraar TU Eindhoven en KMA
Joost van Aken, Nederlands voetballer
Norbert van Aken (1767 - 1832), lid Tweede Kamer der Staten-Generaal
Piet Van Aken (1920-1984), schrijver
Sebastiaen van Aken (1648-1722), schilder
Thijs van Aken (1969), acteur